Miejscowości w USA:
 Vandalia – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Vandalia – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Cass
 Vandalia – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Audrain
 Vandalia – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Vandalia (ang. Vandalia Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette